Шабленко — фамилия. Известные носители:

 Шабленко, Александр Витальевич (род. 1957) — советский легкоатлет-многоборец.
 Шабленко, Антон Яковлевич (1872—1930) — украинский и советский рабочий-писатель, поэт, публицист, редактор.